

Astronomia 
 7320 Potter – asteroide della fascia principale

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Potter – villaggio della Contea di Cheyenne, Nebraska
 Potter – città della Contea di Yates, New York
 Potter – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Potter – township della Contea di Centre, Pennsylvania
 Potter – villaggio della Contea di Calumet, Wisconsin

Letteratura 
 Potter – famiglia della saga di Harry Potter

Persone 

 Barbara Potter – tennista statunitense
 Beatrix Potter – scrittrice, illustratrice e naturalista inglese
 Carol Potter – attrice statunitense
 Chris Potter – attore canadese
 Chris Potter – sassofonista, clarinettista e compositore statunitense
 Clarkson Potter – golfista statunitense, fratello di Henry Potter
 Dean Potter – alpinista statunitense
 Dennis Potter – sceneggiatore e giornalista inglese
 Dirc Potter – poeta olandese
 Don Potter – scultore e insegnante inglese
 Edward Clark Potter – scultore statunitense
 Gertie Potter – attrice inglese
 Graham Potter – allenatore ed ex calciatore inglese
 Hejno Iogannović Potter – astronomo russo
 Henry C. Potter – regista cinematografico e teatrale statunitense
 Henry Potter – golfista statunitense, fratello di Clarkson Potter
 John Potter – giocatore di football americano statunitense
 Karl Potter – percussionista statunitense
 Martin Potter – attore britannico
 Martin Potter – surfista britannico
 Nate Potter – giocatore di football americano statunitense
 Nic Potter – bassista britannico
 Paulus Potter – pittore olandese
 Pieter Potter – pittore e incisore olandese
 Ryan Potter – attore e doppiatore statunitense
 Sally Potter – regista e sceneggiatrice britannica
 Samantha Potter – modella statunitense
 Simeon Potter – linguista britannico
 Tommy Potter – contrabbassista statunitense